2 miejscowości w Polsce:
 Sęczkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Osięciny
 Sęczkowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Malechowo